El Masters de Cincinnati 2022, anomenat oficialment Western & Southern Open 2022, fou una competició tennística jugada sobre pista dura dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els WTA 1000 de la WTA en categoria femenina. La 121a edició del torneig se celebrar entre el 13 i el 21 d'agost de 2022 al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units.

El tennista croat Borna Ćorić va guanyar el títol més important del seu palmarès i ho aconseguia després de passar pràcticament tota la temporada recuperant-se d'una lesió a l'espatlla. La francesa Caroline Garcia va guanyar el tercer títol de la temporada, tots durant l'estiu. La parella masculina formada per l'estatunidenc Rajeev Ram i el britànic Joe Salisbury van guanyar el segon títol de la temporada, ambdós de categoria Masters. La parella femenina formada per la ucraïnesa Lyudmyla Kichenok i la letona Jeļena Ostapenko també van guanyar el segon títol de la temporada, el més important que van guanyar juntes.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022